Bułgaria:
 Kesten – miejscowość

Niemcy:
 Kesten – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bernkastel-Wittlich

Osoby:
 Harry Kesten – amerykański matematyk
 Hermann Kesten – niemiecki pisarz